Marianín bezeichnet

Marianín, Ortsteil von Lipovec, Okres Blansko, Tschechien; siehe Marianín (Lipovec)
Marianín, eigentlich Mariano Arias Chamorro (* 1946), spanischer Fußballspieler; siehe Marianín (Fußballspieler)